El huracán Cesar-Douglas fue la tercera tormenta en recibir nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico de 1996. El huracán de categoría uno se formó a finales de julio en el mar Caribe y golpeó a América Central con lluvias, matando a 67 personas y causando que los gobiernos locales declararan el área como de desastre.

Después de cruzar por América Central, la tormenta se redesarrolló en el Pacífico del este como el Huracán Douglas que formó parte de la Temporada de huracanes en el Pacífico de 1996 alcanzando la categoría 4 en mar abierto.

Los peores daños por parte del huracán en Centroamérica se dieron en Costa Rica, que pese a no recibir el impacto directo del ciclón, el efecto de succión de humedad del ciclón, sumado a la lentitud de su avance, ocasionó que el meteoro atrajera gran cantidad de humedad desde el Océano Pacífico. Esta ingresó a territorio costarricense y chocó contra las Cordilleras Volcánica Central y de Talamanca provocando un Efecto Föhn que desencadenó un temporal de lluvias y vientos entre la tarde del día 27 y a lo largo del día 28 de julio. Estos ocasionaron aludes e inundaciones a lo largo de la cuencas del Pacífico Central y Sur, que mataron a 34 personas y obligó al gobierno del entonces presidente José María Figueres a declarar emergencia nacional. El deslizamiento más mortífero se dio en el Llano de La Piedra, en el Cantón de Tarrazú, donde fallecieron 11 personas sepultadas por un alud.

Historia meteorológica 

El precursor del huracán Cesar fue una onda tropical que partió de las costas de África cerca de Dakar, Senegal el 17 de julio.

Véase también 
 Huracán

Referencias

Enlaces externos (en inglés) 
 Reporte de Cesar por el NHC
 Reporte de Douglas por el NHC

Cesar-Douglas
Cesar-Douglas
Nicaragua en 1996
Costa Rica en 1996
El Salvador en 1996
Colombia en 1996
Huracanes en Nicaragua
Huracanes en Costa Rica
Huracanes en Colombia
Cesar-Douglas
Huracanes en el océano Pacífico de categoría 4
Huracanes en el océano Atlántico de categoría 4
Cesar-Douglas